Дарко Срића (Карловац, 1951 — Загреб, 24. октобар 1999) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1970
!1980
!1990
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|3
|0
|0
|3
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|3
|1
|4
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|4
|0
|4
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|3
|7
|2
|12
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1975. || Кућа || Секин пријатељ
|-
| 1976. || Избавитељ || Продавац у дућану
|-
| 1977. || Акција стадион || Ото
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Два сандука динамита (ТВ филм) || /
|-
| 1981. || Поглавље из живота Аугуста Шеное (ТВ филм) || /
|-
| 1982. || Непокорени град (ТВ серија) || Франц, конобар 
|-
| 1982 1983. || Смоговци (ТВ серија) || Фрајер с плаже / Фрајер с клизалишта
|-
| 1983. || Замке (ТВ серија) || Пријатељ из биртије
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак (ТВ серија) || Керес
|-
| 1988. || Кад фтичеки попевлеју (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || Тражим сродну душу (ТВ мини серија)|| Тренер на хиподрому
|-
| 1993. || Пјевајмо пјесме, говоримо баладе || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1951.
Умрли 1999.
Карловчани
Хрватски глумци
Југословенски глумци